Съюз може да се отнася за:

 Съюз — политическо, държавно, семейно или друго обединение, например Съветски съюз, Австралийски съюз, Европейски съюз
 Съюз — част на речта
 Союз – серия съветски космически кораби
 Союз-У — ракета-носител